Влади́мир Ива́нович Ко́рбан (; , посёлок Барань, ныне город Оршанского района Витебской области Белоруссии — 30 ноября 1971, Минск) — белорусский советский баснописец, сатирик, переводчик. Член Союза писателей СССР с 1948 года. Главный редактор журнала «Вожык» в 1967—1971 годах. Заслуженный деятель культуры Белорусской ССР (1970).

Биография 
Родился в семье рабочего. В 1926 году начал работать токарем на заводе «Красный Октябрь» () в посёлке Барань. В 1930 году, окончив вечернюю школу, получил среднее образование. В 1930—1932 годах работал токарем на Ленинградском судостроительном заводе.

В 1932 году стал членом ВКП(б). В 1932—1934 годах проходил службу в Красной армии. Далее работал председателем завкома завода «Красный Октябрь» в Орше, возглавлял строительный комитет льнокомбината. В 1939 году принимал участие в походе Красной армии в Западную Белоруссию.

Заочно обучался в Минском юридическом институте — окончил два курса.

Участник Великой Отечественной войны. Был командиром стрелковой роты, работал в оперативном отделе штаба дивизии. Принимал участие в боях под Брянском и Орлом, за освобождение Белоруссии, в Восточной Пруссии.

В 1946 году и в 1948—1952 годах снова работал на заводе «Красный Октябрь» в Орше: был главным механиком, начальником цеха, начальником отдела кадров. С конца 1946 года по январь 1948 года работал директором завода в городе Лида.

С 1952 года Корбан работал в белорусском сатирическо-юмористическом журнале «Вожык», в 1967—1971 годах был его главным редактором.

Награждён орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны второй степени, Красной Звезды, «Знак Почёта» (25.02.1955), медалями.

Творчество 
Первые басни напечатал в белорусской республиканской прессе в 1946 году.

Автор басен, фельетонов, юморесок, шуточных рассказов, вошедших в сборники на белорусском языке:
 «Мы их знаем» (1950),
 «С ветерком» (1957),
 «К тёще на блины» (1963),
 «Не на своём месте» (1965),
 «Демьянова уха» (1970),
 «Влюблённый Морж» (1972).

Также издал несколько сборников стихов и басен для детей:
 «Янка и санки» (1957),
 «О животных и о зверях» (1963),
 «Вчера, сегодня, завтра» (1963),
 «Соседний двор» (1967).

На белорусский язык переводил произведения Ивана Крылова, Леси Украинки и др.

Отдельные произведения Корбана переведены на русский и украинский языки. В переводах на русский язык изданы сборники «Басни» (Ленинград, 1956), «Бригадный кум» (Ленинград, 1962), «Влюблённый Морж» (Москва, 1970). В переводе на украинский язык издан сборник «Тонна попелу» (; Киев, 1964). Произведения Корбана также вошли во второй том антологии на украинском языке «Білоруська радянська поезія» (; Киев, 1971).

Литература 
 Дорошенко В. О. Корбан Володимир Іванович // Українська літературна енциклопедія. — Т. 2. — К., 1990. — С. 564.

Ссылки 
 Справочник «Белорусские писатели (1917—1990)». Корбан Владимир

Белорусские писатели
Писатели Белоруссии
Переводчики Белоруссии
Переводчики поэзии на белорусский язык
Баснописцы
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели Белоруссии
Сатирики Белоруссии
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Участники Польского похода Красной армии (1939)
Машиностроители